Авдеевский городской совет — одна из административно-территориальных единиц в составе Донецкой области. Входит в состав Донецкой агломерации.

Образован в 1990 году. 17 июля 2020 года территория Авдеевского горсовета, который был в составе Украины, стала частью Покровского района.

Состав 
Авдеевский городской состав — 37 210 чел.
 город Авдеевка — 37 210 чел.
Всего: 1 город.

Экономика 
Коксохимическая промышленность (крупнейший в Европе Авдеевский коксохимический завод), производство строительных материалов.

Городские советы Донецкой области